Austfjorden (Hordaland), een fjord in gemeenten Lindås and Masfjorden in Hordaland, Noorwegen
 Austfjorden (Spitsbergen), een fjord in Spitsbergen, Noorwegen